Hans Bergström kan syfta på:

Hans Bergström (formgivare) (1910–1996), en svensk arkitekt, formgivare och designer.
Hans Bergström (företagsledare) (född 1936), en svensk företagsledare, VD för Uddeholm Tooling AB 1981-1986, Tibnor AB 1986-1987, NTS International sedermera InterForward 1988-1991
Hans Bergström (journalist) (född 1948), en svensk-amerikansk statsvetare (docent) och journalist
Hans Bergström (skådespelare) (1935–2004), en svensk regissör och skådespelare

Referenser